Сайн Мау Кхан (, ; род. в 1950 году в Мусхэ) — политический и государственный деятель Мьянмы, депутат Палаты представителей, бывший первый и второй вице-президент Мьянмы при Тейн Сейне. Является этническим шаном.

Биография

Политическая деятельность 
Избран на должность вице-президента Союза Мьянма 4 февраля 2011 года, выиграл выборы у Мауна Ае и его партии , получив 84 % голосов (140 из 167) в  ().

По образованию физик, окончил  в 1968 году. Был также председателем Ассоциации шанской культуры. Владеет частной клиникой и управляет частной больницей в Лашо.

Примечания 

Политики Мьянмы
Вице-президенты Мьянмы